Soya ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Erik Martin Soya (1896–1983), dänischer Dramatiker
 Toshikazu Soya (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Willi Soya (1935–1990), deutscher Fußballspieler

Sōya () bezeichnet:
 eine Unterpräfektur auf Hokkaidō: Unterpräfektur Sōya
 einen Landkreis in dieser Unterpräfektur: Sōya-gun (Hokkaidō)
 ein Kap in dieser Unterpräfektur: Kap Sōya
 einen Expresszug zwischen Sapporo und Wakkanai: Super Sōya
 den japanischen Namen eines geborgenen russischen Kriegsschiffs, siehe Warjag (Schiff, 1899)
 der Name eines japanischen Museumsschiffes: Sōya (Schiff, 1938)

Siehe auch: 
 Soja (Begriffsklärung)
 SOIA